Wycinanie – jeden z mechanizmów naprawy DNA. Dotyczy on dwuniciowego DNA. 

Uszkodzenia są usuwane przy pomocy oligonukleotydów. Do odtworzenia prawidłowej sekwencji zasad konieczny jest nieuszkodzony komplementarny łańcuch, który służy jako matryca podczas syntezy reperacyjnej.

Genetyka molekularna
DNA